Болтнево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Бабинского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год).
 
Расположена в северной части области в 4 км к юго-западу от Духовщины, в 1 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово. В 19 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.на меня там девочка рыгала!

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района